Hr. Ms. Cheribon, een gemilitariseerd gewestelijk patrouillevaartijg van de Gouvernementsmarine omgebouwd tot hulpmijnenveger.
 Hr. Ms. Maria van Hattum, een door de Koninklijke Marine gevorderde en tot hulpmijnenveger omgebouwde trawler.